Ebrahim Taghipour (Sari, 23 de setembro de 1976) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como defensor.

Carreira 
Ebrahim Taghipour representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2004.

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004